Camporotondo steht für:

 Camporotondo Etneo, eine italienische Gemeinde der Metropolitanstadt Catania auf der Mittelmeerinsel Sizilien
 Camporotondo di Fiastrone, eine italienische Gemeinde in der Provinz Macerata in den Marken